Il Collio Goriziano Cabernet Sauvignon è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rubino con riflessi granati.
odore: caratteristico, gradevole, intenso.
sapore: asciutto, rotondo, armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  84,92  
Gorizia  (1991/92)  184,42  
Gorizia  (1992/93)  281,51  
Gorizia  (1993/94)  413,39  
Gorizia  (1994/95)  402,54  
Gorizia  (1995/96)  495,18  
Gorizia  (1996/97)  664,87

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cabernet Sauvignon